Шоссе 899 ( , ) — израильское шоссе, ведущее с запада на восток в северной части Израиля. На протяжении почти всей длины (63 км) оно идет параллельно близлежащей границе между Израилем и Ливаном. В Израиле дорога известна как "северное шоссе" ().

Перекрёстки и развязки

Примечания 

Дороги Израиля